Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2013 v tenisu za mešane dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Lucie Hradecká in František Čermák sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

  Sania Mirza /  Robert Lindstedt (prvi krog)
  Jelena Vesnina  /  Maks Mirni (prvi krog)
  Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić (četrtfinale)
  Lisa Raymond /  Bruno Soares (četrtfinale)

<li>  Kristina Mladenovic /  Daniel Nestor (finale)
<li>  Anna-Lena Grönefeld /  Horia Tecău (drugi krog)
<li>  Casey Dellacqua /  Mahesh Bhupathi (prvi krog)
<li>  Liezel Huber /  Marcelo Melo (polfinale)

Rezultati

Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

Spodnja del 

Mešane dvojice
2013